Sotragero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotragero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sotragero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar